Ettore Romagnoli (1871-1938) – grecista e letterato italiano
 Ettore Romagnoli (1772-1838) – compositore italiano